Theatre Royal ist der Name folgender Theater:

in Großbritannien:
 Theatre Royal (Bath)
 Theatre Royal (Birmingham)
 Theatre Royal (Brighton)
 Theatre Royal (Bristol)
 Theatre Royal (Bury St. Edmunds)
 Theatre Royal (Dumfries)
 Theatre Royal (Edinburgh)
 Theatre Royal (Exeter)
 Theatre Royal (Glasgow)
 Theatre Royal Drury Lane, London
 Theatre Royal Haymarket, London
 Theatre Royal Stratford East, London
 Theatre Royal in Covent Garden, London, siehe Royal Opera House
 Theatre Royal (Ipswich)
 Theatre Royal (Nottingham)
 Theatre Royal (Portsmouth)
 Georgian Theatre Royal in Richmond
 Theatre Royal (Wakefield)
 Theatre Royal (Windsor)

in Irland:
 Theatre Royal (Cork)
 Theatre Royal (Dublin)
 Theatre Royal (Waterford)
 Theatre Royal (Wexford)

in Australien:
 Theatre Royal (Castlemaine)
 Theatre Royal (Hobart)
 Theatre Royal (Sydney)

in Kanada:
 Theatre Royal (Barkerville)

in Neuseeland:
 Theatre Royal (Nelson)

Siehe auch:
 Royal Theater
 Royal Theatre